Ten Kate ist der Familienname folgender Personen:

 Herman Frederik Carel ten Kate (Künstler) (1822–1891), niederländischer Künstler
 Herman Frederik Carel ten Kate (Anthropologe) (1858–1882), niederländischer Anthropologe
 Jan Jacob Lodewijk ten Kate (1850–1929), niederländischer Maler
 Jan Jakob Lodewijk ten Kate (1819–1889), niederländischer Schriftsteller und Dichter
 Lambert ten Kate (1674–1731), niederländischer Linguist
 Marti ten Kate (* 1958), niederländischer Langstreckenläufer

Siehe auch:
 Ten Cate